Korsnäs (Finland), een gemeente in Finland.
 Korsnäs (Uppsala), een plaats in de gemeente Uppsala in het Zweedse landschap Uppland